Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2010 war die vierte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide vom 20. bis 23. Februar 2010. Sie fand wie die drei Austragungen zuvor in Almaty, Kasachstan, statt.

Weltmeister wurde zum dritten Mal in Folge ein Kasache: Jernar Tschimbajew besiegte im Finale den Kirgisen Kanybek Sagynbajew mit 6:2. Ikram Achmetow und Jaroslaw Tarnowezkyj belegte den dritten Platz. Mit Aues Jeljubajew schied der Titelverteidiger erstmals in der Vorrunde aus, er verlor gegen Vacif Mamedov und Kanybek Sagyndykow.

Modus 
Die 62 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2010
Billardveranstaltung 2010
Billardturnier in Almaty